

Mitologia grega 
 Fénix — pássaro mitológico que renasce das suas próprias cinzas
 Fênix (filho de Agenor) — ancestral dos fenícios
 Fênix (filho de Amintor) — rei dos Dlópios, na Guerra de Troia

Localidades
 Fênix (Paraná) — município brasileiro
 Finike — cidade do sul da Turquia chamada Phoenicus ou Fénix na Antiguidade
 Lutró (Chania) — aldeia de Creta, Grécia, onde se teria localizado a antiga cidade de Fénix (ou Finicas)

Ficção
A Saga da Fênix Negra, da Marvel Comics
Criaturas em Harry Potter#Fênix – ser mitológico dos livros de Harry Potter

Clubes de futebol 
Fênix 2005 Futebol Clube — de Barra Mansa, Brasil
Fênix Futebol Clube — time extinto de São Luís do Maranhão, Brasil
Centro Atlético Fénix — clube uruguaio de futebol

Outros usos 
Phoenix onagadori — raça de galinha
Fênix (cooperativa) — cooperativa de transportes da cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes